COE est un sigle et un code.

Coe est un nom de famille.

Sigle COE 
COE, sigle composé des trois lettres C, O et E, peut faire référence à :

en français
 Conseil œcuménique des Églises, une instance regroupant des Églises chrétiennes ; 
 Comités olympiques européens, une institution regroupant les Comités nationaux olympiques d'Europe ;
 Comité olympique espagnol, une institution olympique espagnole ;
 Conseil d'orientation pour l'emploi, un organisme officiel de France ;
 conseil d'orientation énergétique, une analyse de la situation énergétique d'un patrimoine bâti en amont des études techniques et de l’ingénierie classique ;
 Collège ostéopathique européen ;
 Centre opérationnel escale, dans les grandes gares SNCF, centre chargé de l'organisation des arrivées et départs des trains ;

en anglais
 Cab Over Engine, un style de carrosserie de camions ;
 , une entité distinguée de façon formelle ou informelle, pour sa compétence exemplaire ou son leadership ;
 Council of Europe (en français, Conseil de l'Europe), une institution pan-européenne créée le  dont le siège est à Strasbourg, regroupant en 2022 la quasi-totalité du continent européen avec 46 pays membres ;

en d'autres langues
 Centro de Operaciones de Emergencia, un organisme d'urgence en République Dominicaine.

Code COE 
COE est un code qui peut faire référence à :
 , Idaho, États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Patronyme 

 David Allan Coe (né en 1939), chanteur et compositeur américain de musique country ;
 David B. Coe (né en 1963), romancier américain de fantasy ;
Emma Coe (1850-1913), femme d’affaires américano-samoane ;
 George Coe (1929-2015), acteur américain ;
 Jonathan Coe (né en 1961), romancier britannique ;
 Lorne Coe (né c. 1950), homme politique canadien en Ontario ;
 Michael D. Coe (1929-2019), archéologue, anthropologue, épigraphiste et écrivain américain ;
 Sebastian Coe (né en 1956), athlète britannique, organisateur de jeux olympiques et paralympiques ;
 Terry Coe, homme politique niuéen ;
 Tony Coe (1934-2023), compositeur et musicien de jazz britannique.

Toponyme

Astronomie 
 (9015) Coe, astéroïde.

Sigle de 3 caractères